Kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2006 van het Ad Bos Collectief.

De lijst
De lijst bestond uit tien personen, waarbij de nummers 4 t/m 10 verschilden per kieskring.

Ad Bos Collectief